Pulsatrix perspicillata perspicillata 
Pulsatrix perspicillata saturata